Jelonka bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Jelonka (Dubicze Cerkiewne), Dorf der Gmina Dubicze Cerkiewne in der Woiwodschaft Podlachien

 Jelonka (Chojnówka) (dt. Mühlbach), Zufluss zur Chojnówka in der Woiwodschaft Westpommern 
 Jelonka (Łobżonka), Zufluss zur Łobżonka in Woiwodschaft Kujawien-Pommern